Ягъёль () — деревня в городском округе Инта Республики Коми России.

История 
По состоянию на 1920 год, в выселке Яг-Ель имелось 3 двора и проживало 16 человек (6 мужчин и 10 женщин). В административном отношении входил в состав Адзьвинского общества Верхнеусинской волости Ижмо-Печорского уезда.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Республики Коми, на правом берегу реки Усы, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от города Инты, административного центра района. Абсолютная высота — 65 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной морозной многоснежной зимой и коротким холодным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 14,6 °C; самого холодного (января) — −20,3 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 64 %, женщины — соответственно 36 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения коми составляли 92 % из 37 чел.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Инта